Tonny Brochmann Christiansen (født 11. august 1989) er en dansk fodboldspiller, der spiller for FC Fredericia

Klubkarriere

Sogndal 
Brochmann skiftede på en fri transfer i august 2011 til norske Sogndal, hvor han skrev under på en 3 årig kontrakt. Brochmann var en vigtig del af holdets overlevelse i den norske Tippeliga, og spillede i efterårssæsonen 12 ligakampe med et mål til følge, og flere gode offensive præstationer.

FK Jerv 
Brochmann skiftede til FK Jerv den 1. marts 2016.

Stabæk Fotball 
Den 21. december blev det offentliggjort, at Brochmann havde skrvet under på en kontrakt med Stabæk Fotball gældende fra 1. januar 2017.

Statistik

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra Danmark
Fodboldspillere fra AC Horsens
Personer fra Horsens
Fodboldspillere fra Sogndal Fotball
Fodboldspillere fra Sandnes Ulf
Fodboldspillere fra Stabæk Fotball
Fodboldspillere fra FK Jerv